Маланчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Маланчук Валентин Юхимович — компартійний діяч часів УРСР, «борець» з націоналізмом.
 Маланчук Владислав Олександрович — український науковець.
 Маланчук Володимир — єпископ Української Греко-Католицької Церкви.
 Маланчук Григорій, Маланчук Ґреґор (1902—1978) — данський філософ українського походження.
 Маланчук Любомир Михайлович — український громадський діяч, господарник.
 Маланчук-Рибак Оксана — український історик.
 Маланчук Олександр Васильович (1997—2020) — лейтенант ЗСУ, загинув при обороні Батьківщини.
 Маланчук Ярослав Володимирович — український актор, режисер.

Українські прізвища
Прізвища на -ук